L'Embellie est le titre de plusieurs œuvres :

Chansons et albums 
par ordre chronologique :
 L'Embellie, une chanson de Juliette Gréco tirée de l'album Juliette Gréco chante Maurice Fanon (1972)
 L'Embellie, une chanson de Jean Ferrat (1980)
 L'Embellie, un album de Calogero (2009)
 L'Embellie, une chanson de Calogero, éponyme de l'album (2009)

Œuvres littéraires 
par ordre chronologique :
 L'Embellie, recueil de poésies d'Édith Boissonnas (1966)
 L'Embellie, troisième tome de la trilogie Les rebelles, roman de Jean-Pierre Chabrol (1968)
 L'Embellie (), roman d'Auður Ava Ólafsdóttir, publié en 2004.

Télévision 
 L'Embellie, téléfilm français de Charlotte Silvera diffusé en 1995.